Балтийский призыв, или меморандум (,  или Baltiešu memorands, ) — открытое письмо 45 жителей Литовской, Латвийской и Эстонской ССР представителям ООН, СССР, ГДР и ФРГ, с призывом раскрыть секретные протоколы договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и объявить недействительным присоединение Прибалтики к СССР.

История 
Меморандум был опубликован 23 августа 1979 года в 40-летнюю годовщину подписания договора Молотова-Рибентроппа, в соответсвии с которым СССР аннексировал в том числе Литву, Латвию и Эстонию.

Меморандум поддержали некоторые русские  диссиденты - А. Д. Сахаров и другие.

Память

Литература 
 Balti apelli tekst on avaldatud veebisaidil nommevalitsus.org  ja Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate häälekandjas Oma Maa nr 117, september 2009, lk 3.
 Pearu Kuusk. Ajalookonverents "Balti Apelliga Europarlamenti" Tartu Linnamuuseumis. Tuna 4/2004, lk 169–170. 
 Enn Tarto. "Balti Apelli olulisus ja mõju" (konverentsi ettekanne). Konverents "Samm vabadusse – 30 aastat Balti Apellist" – Oma Maa nr 117, september 2009.

Примечания

Ссылки 
 Peeter Ernits. 15 aastat vangilaagrit saladuse avalikustamise eest Maaleht, 20. august 2009.
 REIN TAAGEPERA: Balti apellist Balti ketini EPL, 21. august 2009.
 Balti Apelli 25. aastapäeva tähistati ajalookonverentsiga LounaLeht.ee
 Priit Silla. MRP, Balti apell, Balti kett. Oma Maa nr 117, september 2009.

Открытые письма периода застоя
1979 год в Эстонии
1979 год в Латвии
1979 год в Литве
Август 1979 года
События 23 августа
Советско-германские договоры (нацистская Германия)